Норт (, ) может означать:

Фамилия 
 Норт, Аарон (род. 1979) — американский гитарист.
 Норт, Альфред Джон (1855—1917) — австралийский орнитолог.
 Норт, Дадли (1641—1691) — английский экономист.
 Норт, Джейд (род. 1982) — австралийский футболист.
 Норт, Джон Томас (1842—1896) — английский промышленник, спекулянт, один из организаторов Второй тихоокеанской войны за залежи натриевой селитры.
 Норт, Джордж (род. 1992) — валлийский регбист.
 Норт, Дуглас (1920—2015) — американский экономист.
 Норт, Лютер (1846—1935) — офицер армии США во времена индейских войн.
 Норт, Марианна (1830—1890) — британская путешественница и художница.
 Норт, Михаэль (род. 1954) — немецкий историк.
 Норт, Нина (род. 1996) — американская порноактриса.
 Норт, Нолан (род. 1970) — американский актёр и актёр озвучивания.
 Норт, Оливер (род. 1943) — американский офицер.
 Норт, Томас (1535—1604) — английский судья, прославившийся как переводчик, прежде всего — Плутарха.
 Норт, Питер (род. 1957) — канадский порноактёр, режиссёр и продюсер.
 Норт, Фредерик (1732—1792) — 12-й премьер-министр Великобритании с 1770 по 1782 годы.
 Норт, Фредерик, 5-й граф Гилфорд (1766—1827) — губернатор Цейлона, сын премьер-министра Великобритании Фредерика Норта.
 Норт, Фрэнк (1840—1885) — офицер армии США, переводчик и госслужащий в агентстве пауни.
 Норт, Хелен (1921—2012) — американская учёный-классицист. Профессор Суортмор-колледжа.
 Норт, Чандра (род. 1973) — американская фотомодель.
 Норт, Шири (1932—2005) — американская актриса, певица и танцовщица, наиболее известная по ролям в кинофильмах 1950-х.

Прочее 
 «Норт» — американский фильм 1994 года.

См. также 
 Дель-Норте
 Северный
 Норт-Бич